Cesare Cornoldi – psicologo italiano
Giovanni Maria Cornoldi –  gesuita, accademico e giornalista italiano